A Harmadik köztársaság kifejezés több ország történelmének valamely szakaszát is jelentheti:

 Harmadik Lengyel Köztársaság – Lengyelország nemhivatalos elnevezése 1989 után
 Harmadik Köztársaság – Franciaország történetének 1875 és 1940 közötti időszaka
 Harmadik magyar köztársaság – így nevezik a társadalmi-politikai közbeszédben Magyarország történetének 1989 utáni korszakát